Square dance, dance américaine se dansant en quadrille ;
 Square Dance, film américain réalisé par Daniel Petrie, sorti en 1987 ;
 squaredance, jeu de société inventé par Hartmut Kommerell.